Деревлянська вулиця (Дніпро)
 Деревлянська вулиця (Київ)